Nieuw-Amsterdam : La Nouvelle-Amsterdam
 Nieuw-Amsterdam (Drenthe)
 Nieuw-Amsterdam (Suriname)
 Amsterdam Nieuw-West
 Nieuw-Amsterdam, paquebot intercepté le  par la marine française.
 MS Nieuw Amsterdam, paquebot de croisière lancé en 2010.